Ono může být:
 české osobní zájmeno

místní název
 Kirjat Ono – město v Izraeli
 Nachal Ono – vádí v centrálním Izraeli,
 Ono – ostrov ze souostroví Kadavu, severovýchodně od ostrova Kadavu, jižně od Viti Levu
 Ono i Lau – vulkanický a korálový ostrov fidžijského souostroví Lau

osobní jméno
 Ono no Komači (asi 825 – asi 900) – japonská básnířka období Heian
 Šindži Ono (* 1979) – japonský fotbalista
 Šóhei Óno (* 1992) – japonský zápasník – judista
 Takaši Ono (judista) (* 1980) – japonský judista
 Yoko Ono (* 1933) – japonsko-americká výtvarná umělkyně a hudebnice

další významy
 ONO čili Tank ONO – česká síť čerpacích stanic

Externí odkazy